G.A. Müller steht für:
 G.A. Müller (Fleischhersteller), Neu-Isenburg
 Uhren- und Schmuckfabrik G. A. Müller, Pforzheim